Leonid Komarow (russ. Леонид Комаров) ist der Name folgender Personen:

 Leonid Alexandrowitsch Komarow (* 1987), finnisch-russischer Eishockeyspieler, siehe Leo Komarov 
* Leonid Alexejewitsch Komarow († 2011), sowjetischer Skispringer